Чохе́ли — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Чохели, Арчил (1971? — 2012) — грузинский самбист, призёр чемпионатов Европы и мира, боец спецназа.
 Чохели, Гиви Дмитриевич (1937—1994) — советский футболист.
 Чохели, Годердзи Николаевич (1954—2007) — грузинский кинорежиссёр, сценарист и писатель.
 Чохели, Гюлли Николаевна (род. 1935) — советская и грузинская эстрадная певица.